Heiligengeisttor ist der Name folgender Stadttore:

 Heiligengeisttor (Oldenburg)
 Heiligengeisttor, anderer Name für das Klostertor (Toruń)